Lovelace peut faire référence à :
 Ada Lovelace (1815-1852), la première programmeuse informatique de l'histoire, fille de Lord Byron et assistante de Charles Babbage.
 médaille Lovelace, 
 Ada Lovelace, un système d'exploitation écrit avec le langage de programmation Ada,
 William King-Noel, mari d'Ada Lovelace,
 , un titre éteint remplacé par les ,
 Linda Lovelace (1949-2002), star du cinéma pornographique,
 Lovelace, film de 2012  sur Linda Lovelace.
 Francis Lovelace, le second gouverneur de la colonie de New York,
 Jabu Lovelace, l'actuel quarterback remplaçant de l'université Rutgers et étudiant de la Tenafly High School,
 Richard Lovelace (1618–1657 ou 1658), un poète et noble anglais,
 Earl Lovelace (né en 1935), romancier, dramaturge et journaliste antillais,
 Sandra Lovelace Nicholas (née en 1948), sénatrice canadienne et militante des droits aborigènes,
 Maud Hart Lovelace, un auteur américain,
 William Randolph Lovelace II, un médecin américain qui contribua à la médecine aérospatiale,
 Lovelace Watkins, un chanteur américain,
 Morgan Lovelace, un chanteur américain,
 Creighton Lovelace, un pasteur baptiste brièvement connu en 2005.
 Avril Lovelace-Johnson, une juriste ghanéenne.

Personnages de fiction :
 Lovelace, un personnage du film d'animation Happy Feet, 
 Lovelace, un personnage du roman Clarisse Harlowe (Clarissa) de Samuel Richardson. Par allusion à ce personnage de roman, lovelace est utilisé comme nom commun pour désigner un séducteur, généralement libertin et peu scrupuleux.
 La famille Lovelace est une riche famille vénézuélienne dans le manga Black Lagoon.

La famille Lovelace, Fanny Lovelace, dans le roman Albert Savarus de Balzac.

Toponyme 
 Lovelaceville, census-designated place (Comté de Ballard, ).

Notes et références 

Patronyme anglais